József Bozsik (1925-1978), een Hongaars voetballer
 Péter Bozsik (1961), een Hongaars voetbalcoach